La lengua asesina puede hacer referencia a:

La lengua asesina, una película española de 1995.
«La lengua asesina», una canción de Fangoria compuesta para dicha película.